Rodelbaan (sport), een sleehelling voor de sporten rodelen, bobsleeën en skeleton
Rodelbaan (attractie), een attractietype dat te vinden is in attractieparken en wintergebieden
Rodelbaan (Duinrell), een rodelbaan in attractiepark Duinrell
Rodelbaan (De Waarbeek), een van de oudste stalen achtbanen ter wereld, in attractiepark De Waarbeek. De attractie heeft geen verband met voorgaande type.

Zie ook 
 Rodelen